Басалаев:
 Басалаев, Владимир Сергеевич (1945—2019) — советский футболист.
 Басалаев, Георгий (Григорий) (1914 — ?) — советский футболист.